

Osoby o nazwisku Klemme 
 Dominic Klemme (ur. 1986) – niemiecki kolarz
 Johann Klemme
 Pankracy Klemme (ur. ok. 1475, zm. ok. 1546) – dominikanin, kaznodzieja i luteranin
 Peter Klemme

Miejscowość 
 Klemme (Iowa) – miasto w Stanach Zjednoczonych